Парламентские выборы в ГДР (1990) — последние выборы в Народную палату ГДР, состоявшиеся 18 марта 1990 года. Были первыми свободными выборами в ГДР. Первоначально планировалось провести выборы в мае, но были перенесены на март. Эти выборы оказались последними, так как 3 октября 1990 ГДР вошла в состав ФРГ. По итогам выборов коммунистический строй в ГДР был окончательно демонтирован и последние преграды для воссоединения Германии были сняты. Показатель явки в 94,3% оказался одним из самых высоких в Европе на тот момент, и самым высоким среди всех парламентских выборов за всю историю Германии. По итогам выборов было сформировано правительство Мезьера. Часть депутатов стала членами Будестага Германии, избранного в 1987 году до 1991 года. 16 человек стали наблюдателями в Европарламенте до 1994 года.

Результаты выборов 

Часть депутатов была членами Бундестага до вступления в должность вновь избранных депутатов в 1990 году.

Объединение ФРГ и ГДР
Выборы в Германии
Выборы 1990 года
События 18 марта
1990 год в Германии
Март 1990 года
Демократизация